Csen Csien (1987) kínai öttusázónő, olimpikon
 Csen Csien (1993) világbajnoki bronzérmes kínai úszónő, olimpikon